Междунаро́дный день родно́го языка́ () — учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия.

ЮНЕСКО намерена создать систему превентивного мониторинга, призванную отслеживать состояние языков, находящихся под угрозой исчезновения, и содействовать исправлению ситуации.

По оценкам ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира находится под угрозой исчезновения. В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на территории России находящимися под угрозой исчезновения.

Дата совпадает с , который отмечается в Бангладеш как день памяти о кровавых событиях 1952 года — день, когда пакистанская полиция расправилась со сторонниками признания бенгальского языка в качестве официального языка в восточном Пакистане (Бангладеш с 1971 года).

Генеральная Ассамблея ООН поддержала решение об объявлении Международного дня родного языка (Резолюция № Α/RES/56/262) и призвала государства-членов ООН и Секретариат ООН способствовать защите и сохранению всех языков народов мира.

Тема дня 
 2021 год — «Поощрение многоязычия в поддержку инклюзивности образования и социального единства»
 2020 год — «Языки без границ»
 2019 год — «Языки коренных народов важны для устойчивого развития, построения мира и примирения»
 2018 год — «Сохранение лингвистического разнообразия и продвижение многоязычия в рамках достижения целей в области устойчивого развития»
 2017 год — «Устойчивое будущее на основе многоязычного обучения»
 2016 год — «Качество образования, язык(и) преподавания и результаты обучения»
 2015 год — «Инклюзивное образование посредством и с помощью языка. Языки — это важно!»
 2014 год — «Местные языки в интересах глобальной гражданственности: наука в центре внимания»
 2013 год — «Книга для обучения на родном языке»
 2012 год — «Многоязычие в интересах инклюзивного образования»
 2011 год — «Информационно-коммуникационные технологии для сохранения и поощрения развития языков и лингвистического разнообразия».

Дни языков ООН 
Наряду с Международным днём родного языка, в ООН отмечаются дни официальных языков организации. Они были провозглашены в 2010 году Департаментом общественной информации ООН в рамках поддержки многоязычия и культурного многообразия. Это День английского языка в ООН, День арабского языка в ООН, День испанского языка в ООН, День русского языка в ООН,  День китайского языка  в ООН, День французского языка в ООН.

Проводимые в эти дни мероприятия направлены на обеспечение равноправия официальных языков, на повышение информированности сотрудников ООН об истории, о развитии языков ООН.

Дни языков отмечаются наряду с остальными днями ООН. Каждому из этих дней посвящён сайт в системе сайтов ООН.

Международный день родного языка в России 
21 февраля 2019 года, в Международный год языков коренных народов, был официально зарегистрирован Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации.

Примечания

См. также 
 Международный год языков (2008 год)
 Международный год языков коренных народов (2019 год)

Ссылки 
 Международный день родного языка на сайте ЮНЕСКО
 Международный день родного языка на сайте ООН

Родной язык
Родной язык
Родной язык
Языки
Праздники 21 февраля